Мари́я Здра́вкова Гро́здева (; ) — болгарский стрелок, специализирующаяся в стрельбе из пистолета, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка Европы. Участница семи Олимпийских игр. Одна из самых титулованных спортсменок Болгарии во всех видах спорта. Лучший спортсмен Болгарии 2004 года (среди мужчин и женщин).

Карьера 
Мария Гроздева начала заниматься спортивной стрельбой в возрасте 11 лет у тренера Валентина Андреева. В четырнадцатилетнем возрасте выполнила норматив мастера спорта по стрельбе. На протяжении бо́льшей части карьеры личным тренером Гроздевой был Валерий Григоров, который стал её мужем и отцом троих детей.

На Олимпиадах болгарская спортсменка дебютировала в возрасте 20 лет в 1992 году в Барселоне и сразу же завоевала там бронзу в стрельбе из пневматического пистолета. Четыре года спустя она повторила этот успех уже на Олимпиаде в Атланте.

В 2000 году Гроздева выиграла соревнования по стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров, а в Афинах защитила своё звание, попутно обновив олимпийский рекорд и став первой спортсменкой, защитившей чемпионское звание в этой дисциплине. Помимо золота в 2004 году болгарская спортсменка выиграла свою третью бронзовую награду в стрельбе из пневматического пистолета. Кроме медальных успехов на Играх 2004 года Гроздева была выбрана знаменосцем болгарской сборной на церемонии открытия.

На Олимпиаде в Пекине пыталась второй раз защитить чемпионское звание, но заняла только пятое место, а в стрельбе из пневматического пистолета не смогла пробиться даже в десятку лучших. В Лондоне не смогла пробиться в финал в обеих дисциплинах, хотя в стрельбе из обычного пистолета остановилась в шаге от финала, став девятой и уступив в перестрелке за попадание в финальную восьмёрку.

За свою карьеру семь раз становилась чемпионкой Европы, а вот на мировых первенствах удача болгарской спортсменке не сопутствовала. Там она всего дважды пробивалась в финал: в 1994 году она заняла седьмое место в стрельбе из пневматического пистолета, а в 2002 была четвертой в стрельбе из обычного пистолета.

По итогам 4-го этапа Кубка мира 2019 года получила олимпийскую лицензию для участия в Играх 2020 года в стрельбе из пистолета с 25 метров. Игры в Токио стали седьмыми в карьере Гроздевой.

Выступления на Олимпийских играх

См. также 
 Список спортсменов с наибольшим количеством участий в Олимпийских играх

Ссылки 
 Профиль на сайте ISSF

Стрелки Болгарии
Олимпийские чемпионы от Болгарии
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1992 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1996 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2000 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2008 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2020 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Европы по стрельбе
Почётные граждане Софии